Bócsa ou Bocșa (prononcé [bɔkʃa]) peut désigner :
 Bócsa, village hongrois du comitat de Bács-Kiskun ;
 Bocșa, ville roumaine du județ de Caraș-Severin ;
 Bocșa, commune roumaine du județ de Sălaj.

Patronyme 
Bocsa est un élément (prononcé [bɔksa]) d'un nom de famille notamment porté par : 
 Guillaume Georges Didier Sarközy de Nagy-Bocsa, nom d'état civil de Guillaume Sarkozy ;
 Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, nom d'état civil de Nicolas Sarkozy ;
 Paul Sarközy de Nagy-Bocsa, exilé hongrois, père de Nicolas Sarkozy.

Homonymie de patronyme hongrois